Bargas steht für:

 Bargas (Toledo), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Toledo

Bargas ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Bargas (* 1946), argentinischer Fußballspieler
 Paul Bargas (1988–2012), US-amerikanischer Baseballspieler